Minyohelea är ett släkte av tvåvingar. Minyohelea ingår i familjen svidknott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svidknott
Minyohelea